Lubuk Lagan (Talo Kecil), een plaats in Indonesië
Lubuk Lagan (Seluma Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing